Das Wort Kalifornien bezeichnet:
 Kalifornien, US-Bundesstaat
 Kalifornien (historische Landschaft), umfasst den heutigen US-Bundesstaat Kalifornien (Alta California) und das mexikanische Niederkalifornien
 Niederkalifornien (Mexiko) mit den Bundesstaaten
 Baja California (Bundesstaat) (Niederkalifornien)
 Baja California Sur (Süd-Niederkalifornien)
 Republik Kalifornien, ein ehemaliger Staat auf dem Gebiet des heutigen US-Bundesstaates
 Insel Kalifornien, Missverständnis der Europäer aus dem 16. Jh., die Niederkalifornien für eine Insel hielten 
 Kalifornien, einen Ortsteil von Schönberg (Holstein)

Siehe auch:

 California